Серебрянский сельский совет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России и на Украине:
 Серебрянский сельсовет — Амурская область, Свободненском районе.
 Серебрянский сельсовет — Нижегородская область, Кулебакский район.
 Серебрянский сельсовет — Новосибирская область, Чулымский район.
 Серебянский сельский совет — Крым, Раздольненский район

См. также 
 Серебрянский